Riley kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph Harvey Riley
 Lawrence Athelstan Molesworth Riley
 Norman Denbigh Riley

Robotskapade auktorsförkortningar